Змагання з бігу на 3000 метрів з перешкодами серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 1 та 4 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та шестеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

 У забігу іспанка Кароліна Роблес ненавмисно впала, що позбавило її можливості змагатись за вихід до фіналу. Рішенням суддівської колегії Роблес була додана до складу учасниць фіналу.

Фінал 

Фінальний забіг відбувся 4 серпня 2021.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Жінки
Жінки